Йосип Вебер (; ) — хорватский и бельгийский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и сборную Бельгии. Участник Чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Вебер начал карьеру в клубе «Марсония» из своего родного города. Отыграв в команде три сезона, он перешёл в «Хайдук» из Сплита. С новым клубом Йосип завоевал Кубок Югославии, но за два сезона не смог выиграть конкуренцию за место в основе у Златко Вуйовича. В 1987 году Вебер перешёл в клуб второго дивизиона «Цибалия», где отыграл один сезон.

В 1988 году Йосип переехал в Бельгию, где подписал контракт с клубом «Серкль Брюгге». На протяжении трёх сезонов он был лучшим бомбардиром Жюпиле лиги. За шесть лет в команде Вебер забил 136 голов, став вторым бомбардиром в истории «Серкль Брюгге» после Марселя Пертри. Летом 1994 году Йосип перешёл в «Андерлехт», в составе которого стал чемпионом Бельгии. В сезоне 1995/96 Вебер получил травму и принял участие всего в двух встречах. В следующем году, устав бороться с травмами, он принял решение о завершении карьеры.

Международная карьера 
5 июля 1992 года в товарищеском матче против сборной Австралии Вебер дебютировал за сборную Хорватии. В 1994 году он получил бельгийское гражданство, и, так как все встречи, проведённые за Хорватию, были неофициальными, ФИФА разрешила ему играть за бельгийскую команду.

4 июня 1994 году в матче против сборной Замбии Йосип дебютировал за сборную Бельгии. В этом поединке он забил пять мячей. В том же году Вебер принял участие в Чемпионате мира в США. На турнире он сыграл во встречах против сборных Саудовской Аравии, Германии, Нидерландов и Марокко.

Голы за сборную Бельгии

Достижения 
Командные

«Хайдук»
 Обладатель Кубка Югославии — 1984/85

«Андерлехт»
 Чемпионат Бельгии по футболу — 1994/95

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Жюпиле лиги (3): 1991/92, 1992/93, 1993/94

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Андерлехт»
Умершие от рака предстательной железы